Противье — название населённых пунктов:

Россия 
 Противье — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Противье — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Противье — деревня в Весьегонском районе Тверской области.